Costanzo Ciarletta – ingegnere italiano
 Nicola Ciarletta – docente italiano